Newbiggin bezeichnet folgende Orte in England:

 Newbiggin (Ainstable), Cumbria
 Newbiggin (Askrigg), North Yorkshire
 Newbiggin (Dacre), Cumbria
 Newbiggin (Furness), Cumbria
 Newbiggin (Lanchester), County Durham
 Newbiggin (Teesdale), County Durham
 Newbiggin (Temple Sowerby), Cumbria
 Newbiggin (West Burton), North Yorkshire
 Newbiggin-by-the-Sea, Northumberland
 Newbiggin-on-Lune, Cumbria

Siehe auch:
 Newbigging